Umba – osiedle typu miejskiego w obwodzie murmańskim, w Rosji
 Umba – rzeka w Rosji
 Umba – rzeka w Tanzanii i Kenii
 Umba – dolina w Tanzanii
 Umba – szafir tanzański
 Umba – miejscowość i lotnisko w Papui-Nowej Gwinei
 Umbã – miejscowość w Gwinei Bissau, w regionie Oio